Riofreddo oder Rio Freddo heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden, Gemeindeteile, Orte:
 Riofreddo, Gemeinde der Metropolitanstadt Rom, Region Latium, Italien
 Riofreddo (Tarvis) / Kaltwasser, Fraktion der Gemeinde Tarvis, Friaul, Italien
 Riofreddo (Visso), Fraktion der Gemeinde Visso, Provinz Macerata, Italien

sowie:
  Terzolle, Fluss bei Florenz, Italien (antiker Name Rio Freddo)

Siehe auch: 
 Rifreddo